The Hatters (englisch für: „Die Hutmacher“) ist der Spitzname zweier Vereine:

 Luton Town Football Club, englischer Fußballverein aus Luton (Bedfordshire)
 Stockport County Football Club, englischer Fußballverein aus Stockport (Cheshire)